Kamma kan syfta på:

 Kamma (kast) – en folkgrupp i Indien
 Kamma, Myanmar – en kommun i Myanmar